Село:
 Матіївка — Чернігівська область, Бахмацький район
 Матіївка — Рівненська область, Рівненський район